Ferrera kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Schmitten, Graubünden, 
 Ferrera, kommun, Graubünden, Hinterrhein District,